Юлия Друзилла ():
 Юлия Друзилла (16—38) — дочь Германика и Агриппины Старшей, сестра и, возможно, любовница императора Калигулы.
 Юлия Друзилла (40—41) — единственный ребёнок императора Гая Юлия Цезаря Августа Германика Калигулы.